Шушняри () — населенный пункт в общине Лакташи, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Шушнярах проживало 678 человек.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 610
 Хорваты — 13
 Югославы — 0
 Мусульмане — 0
 Другие — 1
1981 год:
 Сербы — 734
 Хорваты — 23
 Югославы — 15
 Мусульмане — 0
 Другие — 1
1991 год:
 Сербы — 625
 Хорваты — 10
 Югославы — 18
 Мусульмане — 1
 Другие — 24

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской